Grupa robocza – logiczny zespół komputerów połączonych ze sobą siecią, które dzielą ze sobą wspólną, centralną bazę katalogową. Ta baza danych nazywana jest katalogiem i stanowi bazodanową część usługi Active Directory.

Każdy komputer w grupie roboczej posiada własną przechowywaną lokalnie bazę kont SAM (Security Account Manager) i dlatego użytkownik musi mieć stworzone konto na każdym komputerze, do którego chce się zalogować. Podczas pracy w grupie roboczej nie obowiązuje zasada pojedynczego konta i pojedynczego logowania. Grupa robocza jest preferowana wyłącznie w małych sieciach biurowych oraz domowych, ponieważ w miarę zwiększania ilości komputerów pracujących w sieci, znacznie komplikuje się zarządzanie nią.

Administracja sieciowa